Tisa kan syfta på följande 
 Tisza, en biflod till Donau
 Tisá, en ort i Tjeckien